Kastören (Kalix), een eiland in de Kalixarchipel
Kastören (Luleå), een eiland in de Lulearchipel